E néven ismert érdemrendek

 Fehér Sas-rend (Lengyelország), a Lengyel Királyság és a Lengyel Köztársaság adományozta/adományozza
 Fehér Sas-rend (Orosz Birodalom), 1831–1917 februárja között adományozták
 Fehér Sas-rend (Szerb Királyság), 1883–1945 között adományozták a Szerb Királyságban, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban és a Jugoszláv Királyságban.

Hasonló
 Fehér Sólyom-rend, a Szász-Weimar-Eisenach nagyhercegi ház érdemrendje, 1732–1918 között adományozták